est une expression anglaise signifiant « sans issue ». Elle peut faire référence à :

 , titre anglais de la pièce de théâtre Huis clos, écrite par Jean-Paul Sartre en 1943.

Cinéma 

 , film britannique de  sorti en 1930 ;
 No Exit, film français de Jacqueline Audry sorti en 1954 ;
 , titre original de Huis clos, film américano-argentin de  sorti en 1962 ;
 , film canadien de  sorti en 1995.

Musique 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 No Exit, album de  sorti le  ;
 , chanson de l'album.

Autres 

 , roman d' publié en  ;
 , opéra d' produit pour la première fois le  au Conservatoire de Boston ;
 , jeu vidéo développé et édité par Coktel Vision en 1990.